Plateau de l'Ennedi, massif gréseux du Sahara tchadien
 Ennedi (région), ancienne région administrative du Tchad
 Ennedi Est (région), région tchadienne
 Ennedi Est (département), département tchadien
 Ennedi Ouest (région), région tchadienne
 Ennedi Ouest (département), département tchadien